Mollica ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Mollica (* ?), italienischer Regisseur
 Fabiana Mollica (* 1983), italienische Bobsportlerin
 Lucio Mollica (* 1980), Dokumentarfilmregisseur und -produzent
 Massimo Mollica (1929–2013), italienischer Schauspieler
 Vincenzo Mollica (* 1953), italienischer Journalist und Autor